Алекса́ндр Никола́евич Виноку́ров (, Екатеринослав, Российская империя — 9 ноября 1944, Москва, РСФСР, СССР) — советский государственный и партийный деятель. Член ВЦИК и ЦИК СССР. Председатель Верховного суда СССР (1924—1938).

Биография 
Родился в семье чиновника финансового ведомства. Образование получил в Екатеринославской гимназии, которую окончил в 1888 году и поступил на медицинский факультет Московского университета.

С 1890 года — участник революционного движения. В 1893 году — один из основателей московской, а в 1895 году — екатеринославской социал-демократических организаций. В связи с провалом московской группы социал-демократов арестован, два года провёл в одиночном заключении, 1897—1902 годах — в ссылке. Затем с 1905 года — на партийной работе в Екатеринославе, с 1908 года — в Санкт-Петербурге. С 1913 по 1917 год — один из редакторов журнала «Вопросы страхования». В 1917 году — депутат Петроградской государственной думы, а с октября — председатель первой большевистской Петроградской государственной думы. Одновременно член коллегии Наркомата труда РСФСР. 

С 1918 по 1921 год — народный комиссар социального обеспечения РСФСР. С 1921 по 1923 год работал в составе Комиссии помощи голодающим, затем Комиссии по борьбе с последствиями голода.

С 1924 по 1938 год — председатель Верховного Суда СССР. Участвовал в борьбе за контроль над органами юстиции с Вышинским и Крыленко. Борьбу проиграл.

В 1938 году отстранён от занимаемой должности и назначен начальником отдела санитарного просвещения Наркомата здравоохранения СССР.

Кремирован, захоронен на старой территории Новодевичьего кладбища в стене монастыря.

Участие в массовых репрессиях 
Как председатель Верховного Суда СССР несёт непосредственную ответственность за участие в массовых репрессиях в СССР.

Увековечение памяти 
В 1963 году московский 3-й Черёмушкинский переулок был переименован в улицу Винокурова.

Примечания

Ссылки 
 Биография на Хронос.
 

Большевики
Юристы РСФСР
Государственные деятели СССР
Члены ВЦИК
Члены ЦИК СССР
Народные комиссары государственного призрения РСФСР
Председатели Верховного суда СССР
Выпускники Екатеринославской гимназии
Выпускники медицинского факультета Московского университета
Похороненные на Новодевичьем кладбище